BEAC steht für
 Banque des États de l'Afrique Centrale, die Zentralafrikanische Zentralbank
 Barents Euro-Arctic Council, den Euro-arktischen Barentssee-Rat
 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, einen Sportklub aus Budapest

Abkürzung